Цатурян:
 Цатурян, Александр Овсепович (1865—1917) — армянский поэт и переводчик.
 Цатурян, Армен Мишаевич (род. 1962) — армянский педагог.
 Цатурян, Валерий Суренович (род. 1951) — российский шахматист, тренер.
 Цатурян, Михаил Валерьевич (род. 1985) — российский современный художник и дизайнер, известный как Миша Либерти.
 Цатурян, Шогик Арутюновна (род. 1984) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Цатурян, Эдмунд Амбарцумович (род. 1937) — бывший депутат парламента Армении.